Богаты́рка — название населённых пунктов:

Россия 
 Богатырка — село в Уссурийском городском округе Приморского края.

Украина 
 Богатырка — село в Ставищенском районе Киевской области.

См. также 

 Верхняя Богатырка
Нижняя Богатырка